La Chose est le titre de plusieurs œuvres et un terme employé dans divers domaines :

Littérature 
 La Chose () est un roman court de John W. Campbell paru en 1938 qui fut publiée en français tout d'abord sous le titre La Bête d'un autre monde ;
 La Chose () est une nouvelle de Richard Matheson parue en 1951.

Musique 
 La Chose est un album de Camille Bazbaz sorti en 2010.

Philosophie 
 Chose (philosophie) ;
 La Chose ou , conférence de  Martin Heidegger.

Personnage fictif 
 La Chose est un super-héros de  ;
  est un personnage de l'univers de La Famille Addams, dont le corps est uniquement composé d'une main.

Télévision 
 La Chose () est un téléfilm américain de Steven Spielberg diffusé en 1972 sur CBS.

Autre 
 La Chose, un dispositif d'écoute soviétique.

Voir aussi